Петоски:
 Петоски (вождь) — видоизмененное имя вождя индейского племени Оттава () (1787—1885).
 Петоски — город, окружной центр (округ Эммет), штат Мичиган.
 Камень Петоски — декоративный узорчатый известняк.